Lobschanidse ist der Familienname folgender Personen:

 Utscha Lobschanidse (* 1987), georgischer Fußballspieler
 Wasil Lobschanidse (* 1989), georgischer Rugby-Union-Spieler